Etlio o Aetlio (en griego antiguo: Αέθλιος) es un personaje de la mitología griega.

Fue el primer rey de Élide. Era hijo de Zeus, o de Locro según otras tradiciones,  y de Protogenia, hija de Deucalión. Se casó con Cálice hija de Eolo con quien tuvo a Endimión. En otros casos se cita a Endimión como fundador de la ciudad de Elis y el primer rey de Élide y no Etlio. También suele incluírsele entre los hijos de Eolo.

Acaso se considere a Etlio como una hipóstasis de Zeus Etlio de los Juegos Olímpicos. Otros autores dicen que una hija de Etlio se desposó con Aléctor, a la sazón rey de Élide.

Referencias

Bibliografía 

 

 

Semidioses descendientes de Zeus
Reyes de Élide